Киселёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ростовская область
 Киселёвское сельское поселение — входит в Заветинский район
 Киселёвское сельское поселение — входит в Красносулинский район

Рязанская область
 Киселёвское сельское поселение — входит в Старожиловский район

Пермский край 
 Киселёвское сельское поселение — входит в Суксунский район

Хабаровский край 
 Киселёвское сельское поселение — входит в Ульчский район